La stagione 2016 del Campionato Italiano Turismo (CIT) è stata la prima edizione del campionato organizzato dall'ACI, nato dalla riorganizzazione del Campionato Italiano Turismo Endurance. È iniziato il 7 maggio all'Adria International Raceway ed è terminato il 30 ottobre all'autodromo nazionale di Monza È suddiviso in sue classi: TCR e TCS, quest'ultima riservata a vetture con cilindrate da 1.400 a 2.000 cc strettamente derivate dai modelli di serie.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica TCR

Classifica TCR costruttori

Classifica TCS

Classifica TCT

Voci correlate 
 Campionato Italiano Turismo TCS 2017

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2016